Principessa Clotilde
 Principessa Clotilde ovvero Maria Clotilde di Savoia
 Piazzale Principessa Clotilde
 Principessa Clotilde (pirocorvetta)